«Організатор» — діловий журнал, видається в Києві з 2010 накладом 5000 примірників 10 номерів/рік.

Журнал заснований в 2009. Виходить регулярно. На офіційному сайті журналу постійно проводяться опитування з різноманітних суспільних питань.  

Засновник журналу Леонід Шаян, доктор філософії з державного управління, автор книг «Про суспільні комунікації», «Нариси про українське управління», "Я, управлінець,.." визачає журнал як

Видання спрямоване на людей, які відносять себе до організаторів.

Формат — «ділове видання для всієї сім'ї».

Свідоцтво: № 15782-4254 Р від 27 жовтня 2009

Підписний індекс:
 ДП «Преса», № 49240
 АТЗТ «Самміт», № 95770

Посилання 
 https://web.archive.org/web/20110903231036/http://organizator.in.ua/ Офіційний сайт

Українськомовні журнали України
Російськомовні журнали України
Щомісячні журнали
Ділові журнали
Друковані видання, засновані 2009
Засновані в Україні 2009